Wiszegrad – szczyt górski w Bułgarii
 Wiszegrad – twierdza w Bułgarii
 Wiszegrad – wieś w Bułgarii